FlylinkDC++ — свободный и открытый клиент файлообменных сетей Direct Connect и Bittorrent. Является производным клиентом от DC++ и базируется на исходном коде ApexDC++ 0.4.0 (до ветки r4xx включительно) и StrongDC++ 2.42 (начиная с ветки r5xx). Оптимизирован для работы в ADSL и локальных сетях. Поддержка BitTorrent реализована с использованием библиотеки libtorrent.

История 
Днём рождения программы является 16 октября 2006 года, тогда программа имела название DomolinkDC++, но из-за конфликта с зарегистрированным товарным знаком Домолинк программу переименовали. 23 июля 2011 года в официальном блоге разработчиков появилась своя система переводов, а с 1 июня 2012 года перешли на новую систему переводов Transifex.net. 1 октября 2016 года появилась поддержка сети BitTorrent.

Основные возможности

Версия r4хх 
Следует обратить внимание, что ветка r4xx не развивается, а её поддержка носит избирательный характер, направленный лишь на обновление внешних библиотек и устранение найденных ошибок. Для полноценного использования всех возможностей необходимо использовать последнюю r5xx версию.
 Автоподключение к избранным хабам при запуске.
 Интегрированный IP-фильтр (для исключения закачки с «платной» сети — при этом сидеть на хабах можно, так как блокируется только закачка/отдача. В файрволе подобные правила установить нельзя).
 Автоматически сохраняет копию настроек при запуске (в случае проблем всегда можно будет легко восстановиться).
 Программа автоматически определяет запуск в Linux под эмулятором Wine и динамически корректирует свои настройки для исключения «креша».
 При просмотре файл-листа и обнаружении уже имеющегося у Вас файла будет показано место его хранения.
 Имеющиеся у вас файлы подкрашиваются другим цветом.
 Увеличено быстродействие за счёт тонких оптимизаций и постоянных ревизий кода.
 Возможность выбора любых ограничений скорости (скорость входящего не зависит от исходящего потока).
 Используется система «Автобан» для запрета скачивания файлов пользователями, попадающих под заданные критерии (например использующих поддельную шару).
 Новая группа поиска «CD/DVD Image».
 Упрощение процедуры поиска личного IP-адреса (возможность вручную указывать скрипт определения), помимо этого FlylinkDC++ — единственный клиент способный автоматически получить IP-адрес от хаба средствами протокола.
 Встроенная функция проверки настройки соединения («проброса портов»).
 Автоопределение типа соединения при подключении к хабу.
 Анимированные смайлики.
 Не искажает переданные в чате Magnet-ссылки смайлами.
 Добавлен вывод страны, логотипа провайдера и названия подсети (поддержка базы GeoIP).
 Вывод расширенной информации о пользователях.
 Показ рейтинга скачиваемых файлов.
 Возможность вручную указать идентификатор клиента (для тех, кому запрещают использовать FlylinkDC++).
 Поддерживаются языки: английский, русский.
 Данные о хэше перенесены в базу SQLite, тем самым увеличено быстродействие и снижено потребление памяти.
 Данные о хэше для больших файлов сохраняются в потоке NTFS, за счёт чего увеличивается скорость обновления шары.
 Встроенный веб-сервер имеет максимальную функциональность из всех клиентов DC++.
 Поддержка чат-бота, помогающего автоматизировать действия, рекомендуется flybot .
 Продвинутая система борьбы со спамом на основе встроенных в программу опций частичного или полного отключения ЛС, а также с помощью внешнего бота. Крайне рекомендуется flybot .
 Встроенная поддержка управления медиа-проигрывателями: Winamp, AIMP, Windows Media Player, iTunes, Media Player Classic, JetAudio.
 Возможность отправки информации о прослушиваемых треках в чат.
 Список файлов содержит дополнительную информацию о медиа-файлах.
 Встроенный RSS-агрегатор.

Версия r5хх 
В дополнение к функциям старой ветки 4xx, вносится новая функциональность:
 За счёт обновления ядра значительно увеличена производительность и исправлено множество различных ошибок.
 Увеличена скорость закачки распространённых файлов за счет увеличения числа потоков скачивания, поддерживается DHT (с помощью него возможен обмен файлами, и даже поиск без участия хабов).
 Поддержка национальных доменов, например, кириллического домена .рф.
 Автоматическое обновление программы и её компонентов.
 Универсальный инсталлятор (x64 + x86).
 Поддерживаются языки: английский, русский, украинский, белорусский, испанский, французский, португальский бразильский.
 Сохранение настроек программы в профиле пользователя без необходимости дополнительных настроек.
 Поддержка нового протокола ADC.
 Поддержка шифрования трафика SSL.
 Возможность прямого соединения между пассивными пользователями с помощью NAT-T.
 Поддержка пользовательских наборов иконок, вместе с возможностью смены цветовой схемы позволяет полностью настроить программу под себя.
 Возможность удобной смены языка прямо из программы.
 Автоматическая выдача слотов по IP адресу(-ам) это может пригодиться например для выдачи слотов в локальной сети где скорость намного выше.
 Поддержка DCLST-метафайлов FlylinkDC++ и поддержка DCLST-метафайлов .
 Поддержка BB-code в чате.
 Новая функциональность — «Качай-смотри» .
 Изменения в r501 release .
 Загрузка из сети Bittorrent.

Версия r6хх 
Наиболее заметные изменения по сравнению с r5xx:
 Сборки с использованием VC++ 2019.
 Прекращена поддержка MS Windows XP.
 Прекращена поддержка 32-битных исполняемых файлов MS Windows.
 Использование последней версии библиотеки libtorrent 2.x.x для протокола Bittorrent.

Дополнительные сервисы 
 Возможность добавления своего города и своих избранных хабов в будущую сборку клиента.
 Возможность создания уникальных сборок для сетей и их регулярное обновление.

Примечания

См. также 
 Direct Connect
 Advanced Direct Connect
 Список файлов (Direct Connect)
 DC++
 StrongDC++
 LinuxDC++
 EiskaltDC++
 Valknut
 NeoModus Direct Connect
 SQLite
 WTL
 Inno Setup
 Boost (библиотека)
 IP
 DHT
 UPnP
 TLS
 TTH
 Межсетевой экран
 Компьютерная сеть
 Одноранговая сеть
 TCP/IP

Ссылки 
 Блог разработчиков 
 Wiki справка по ранним версиям клиента FlylinkDC++ 
 Проект на Google Code 
 Форум разработчиков и пользователей клиента FlylinkDC++ 
 Система переводов интерфейса 
 FlylinkDC++ в «социалках» 

DC++-клиенты
DC-клиенты
Свободное программное обеспечение только под Windows
Свободное программное обеспечение, написанное на C++
Свободные файлообменные клиенты
Программное обеспечение с лицензией GNU GPL